Friedhof Schwerin steht für:

 Alter Friedhof (Schwerin)
 Jüdischer Friedhof (Schwerin)
 Friedhof auf dem Sachsenberg (Schwerin)